Поля́ки
 Поляки — западнославянский народ.
 «Поляки» — этнографическая группа русских.

Населённые пункты 
Россия
 Поляки — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Поляки — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Поляки — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Поляки — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Поляки — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Поляки — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Поляки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Поляки — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Поляки — деревня в Ухоловском районе Рязанской области.
 Поляки — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
Украина
 Поляки — до 1946 г. название села Новосельцы в Мостисском районе Львовской области.

См. также 
 Поляки-Майданы
  — фамилия.